Камча́тская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 В Красноярске:
 Камчатская улица.
 2-я Камчатская улица.
 3-я Камчатская улица.
 4-я Камчатская улица.
 5-я Камчатская улица.
 Камчатская улица — улица в Москве.
 Камчатская улица — улица в Новосибирске.
 Камчатская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Камчатская улица — улица в Томске (Апрель).
 Камчатская улица — улица в Тюмени.

Украина 
 Камчатская улица — улица в Днепре.